Llista d'asteroides del 133.001 al 134.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 133001–133100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 133101–133200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 133201–133300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 133301–133400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 133401–133500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 133501–133600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 133601–133700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 133701–133800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 133801–133900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 133901–134000 [ modifica]